

Toponymes

Terre

Banff, Alberta
 Aéroport de Banff
 Gare de Banff (Alberta)
 Parc national de Banff
 Banff (circonscription provinciale)
 Banff-Cochrane, autre circonscription provinciale
 Formation de Banff, unité stratigraphique du Bassin sédimentaire de l'Ouest canadien
 Piste de Banff, quartier de Calgary

Banff, Écosse
 Banff, circonscription du Parlement d'Écosse
 Banff, ancienne distillerie de whisky
 Banffshire, région de lieutenance d'Écosse
 Banffshire (circonscription parlementaire britannique)
 Banff et Buchan, comité régional en Aberdeenshire 
 Lord Banff, titre dans la pairie d'Écosse
 Gare de Banff (Aberdeenshire) (auparavant Banff Harbour), gare désaffectée de Banff
 Baie de Banff, baie d'Écosse

Mars

 Cratère Banff, cratère d'impact

Festivals
Festival du film montagnard de Banff
Festival international des médias de Banff

Homophones
 Bamff, Perthshire, Écosse

Références

Homonymie de toponyme